Даровая — топоним в России:

Населённые пункты 
 Даровая — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Даровая — деревня в Руднянском районе Смоленской области.
 Даровая — деревня в Венёвском районе Тульской области.
 Даровая — деревня в Ефремовском районе Тульской области.

Реки 
 Даровая — река в Кировской области.